Адашев — російське прізвище. Відомі носії:

 Адашев Данило Федорович (імовірно 1520 — †1561) — російський військовий діяч; брат Адашева Олексія Федоровича.
 Адашев Олексій Федорович — костромський дворянин, окольничий (з 1550 р.), брат Адашева Данила Федоровича.
 Адашев Олександр Іванович (справжнє прізв. — Платонов) (1871—1934) — актор і театральний педагог, викладач Одеської театральної студії (згодом Одеський український театральний інститут імені Марка Кропивницького), викладач в театральній школі Київського театру ім. Лесі Українки.
Російські прізвища тюркського походження